Bornkamp ist 

die Bezeichnung eines Wohngebietes in Lübeck, siehe Bornkamp (Lübeck)
der Familienname des niederländischen Saxophonisten Arno Bornkamp (* 1959).